Annon ist der Familienname folgender Personen:

 Benedict Annon (1627–1702), italienischer Bildhauer
 Darren Annon (* 1972), englischer Fußballspieler
 Jack S. Annon (1929–2005), US-amerikanischer Psychologe